Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilbert Schaller che ha battuto in finale Marcelo Filippini 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (semifinali)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Younes El Aynaoui (secondo turno)
 Gilbert Schaller (Campione)

 Horst Skoff (primo turno)
 Marcelo Filippini (finale)
 Gabriel Markus (secondo turno)
 Albert Costa (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1994